Mansoura se poate referi la:
Mansoura, localitate în provincia Bordj Bou Arreridj, Algeria
Mansoura, localitate în provincia Ghardaïa, Algeria

Vezi și 
Mansourah